О́ушен, О́ушн (, ):

 Оушен — округ штата Нью-Джерси, США.
 Алетта Оушен (род. 1987) — венгерская порноактриса.
 Билли Оушен (род. 1950) — англо-карибский музыкант.
 Фрэнк Оушен (род. 1987) — американский музыкант.

См. также 
 Оушен Бойс — нигерийский футбольный клуб из Брасса.
 Оушен-Ридж — муниципалитет во Флориде, США.
 Оушен-Сити — ряд топонимов в США.
 Оушен-Бриз-Парк — муниципалитет во Флориде, США.
 Оушенсайд
 Оушн-авеню — улица в Санта-Монике, Калифорния, США.
 Оушен-Бич — пляж в Калифорнии, США.